Nativo dell'isola di Creta, nell'unità periferica di La Canea, è stato eletto patriarca il 9 ottobre 2004, successore di Pietro VII, ed il 24 ottobre successivo è stato solennemente intronizzato nella cattedrale dell'Annunciazione di Alessandria d'Egitto.

Onorificenze

Fonti 
 Nota biografica dal sito ufficiale del Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria.

Altri progetti 

Patriarchi greco-ortodossi di Alessandria